Крівешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Струнга.
 Крівешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Винеторі.
 Крівешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Тутова.